Serie A 2014-2015, 113º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione.

Altri tornei con lo stesso nome:

 Serie A 2014-2015, 48º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2014-2015, 32º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2014-2015, 22º campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2014-2015, 81º campionato italiano di hockey su ghiaccio maschile di prima divisione
 Serie A 2014-2015, 93º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2014-2015, 38º campionato italiano di pallacanestro in carrozzina di prima divisione
 Serie A 2014-2015, 24º campionato italiano di rugby a 15 femminile di prima divisione
 Serie A 2014-2015, campionato italiano di rugby a 15 maschile di seconda divisione
 Serie A 2014-2015, 9º campionato italiano di tchoukball di prima divisione